Mück oder Mueck ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Mueck (* 1945), deutscher Chemiker und Mediziner
 Antonia Mück (1912–1942), österreichische Arbeiterin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Flurin Mück (* 1992), Schweizer Jazzmusiker

 Fridolin Mück (1875–1949), österreichischer Politiker (CSP)
 Hans Dieter Mück (* 1947), deutscher Kunsthistoriker und Sachbuchautor
 Heidi Mück (* 1964), Schweizer Politikerin
 Hein Mück (Boxer) (* 1941), deutscher Boxer
 Holger Mück (* 1975), deutscher Trompeter, Dirigent und Komponist
 Holmar Attila Mück (* 1944), deutscher Rundfunk-, Film- und Fernsehautor und Regisseur
 Johannes Mück (1831–1919), deutsch-dänischer Landschafts- und Porträtmaler
 Matthias Mück (* 1967), deutscher Organist, Kantor und Kirchenmusiker
 Ron Mueck (* 1958), australischer Künstler und Bildhauer
 Werner Mück (* 1945), österreichischer Journalist und Fernsehredakteur
 Wolfgang Mück (* 1939), deutscher Schullehrer, Oberbürgermeister von Neustadt an der Aisch und Heimatforscher

ferner ist:
 Hein Mück ist eine fiktive Schlager- und Werbefigur aus Bremerhaven, Deutschland

Siehe auch:
 Mücke, Muck, Mucke